Institut für Diabetes ist eine generische Bezeichnung für eine wissenschaftliche Einrichtung, die auf die Erforschung des Diabetes mellitus ausgerichtet ist. Sie wurde und wird, sowohl umgangssprachlich wie auch teilweise als offizieller Name, unter anderem für folgende Institutionen verwendet:

 das Deutsche Diabetes-Zentrum in Düsseldorf (ehemals „Deutsches Diabetes-Forschungsinstitut“)
 das ehemalige Zentralinstitut für Diabetes „Gerhardt Katsch“ in Karlsburg bei Greifswald, heute am Klinikum Karlsburg und der Universität Greifswald weitergeführt
 das Institut für Diabetesforschung in München